IB1 peut faire référence à:

 Au cancer du col utérin selon la classification de la Fédération internationale des gynécologues et obstétriciens.

Homonymie